Tabuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Tabuchi (* 1959), französischer Fotograf
 Tabuchi Kaneyoshi (1917–1997), japanischer Fotograf
 Kazuhiko Tabuchi (* 1936), japanischer Fechter
 Kōichi Tabuchi (* 1946), japanischer Baseballspieler und -trainer
 Ryūji Tabuchi (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Tabuchi Setsuya (1923–2008), japanischer Unternehmer
 Shōji Tabuchi (* 1944), japanischer Musiker
 Susumu Tabuchi (* 1980), japanischer Schwimmer
 Tabuchi Yasukazu (1921–2009), japanischer Künstler
 Tabuchi Yukio (1905–1989), japanischer Fotograf

Siehe auch:
 Tabucchi